

Codici 
 SFL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sao Filipe - Fogo Island (Stati Uniti)

Sigle 
 SFL – Società Anonima delle Strade Ferrate Livornesi, società ferroviaria italiana
 SFL – Scottish Football League, lega calcistica scozzese
 SFL – Super Fight League, organizzazione indiana di arti marziali miste